Ferdinand Wurzer ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Wurzer (Chemiker) (1765–1844), deutscher Chemiker
 Ferdinand Wurzer (Politiker) (1808–1875), deutscher Arzt, Gutsbesitzer und Politiker